Altmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Beni Altmüller (* 1952), österreichischer Künstler
 Carl Altmüller (1833–1880), deutscher Bibliothekar

Siehe auch:
 Altemüller
 Altenmüller